La Vysšaja Liga 1994 fu la terza edizione della massima serie del campionato russo di calcio; vide la vittoria finale dello , al suo terzo titolo consecutivo. Capocannoniere del torneo fu Igor' Simutenkov, calciatore della , con 21 reti.

Stagione

Novità 
Rispetto alla Vysšaja Liga 1993, il numero di squadre scese da 18 alle tradizionali 16 di epoca sovietica, con le retrocesse , ,  e  sostituite da  e , promosse dalla Pervaja liga 1993.

Formula 
Le sedici squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 30 giornate. La prima classificata al termine della stagione regolare era designata campione di Russia e ammessa in UEFA Champions League 1995-1996. Le squadre classificate dal secondo al quarto posto venivano ammesse in Coppa UEFA 1995-1996. Le ultime due classificate erano retrocesse in Pervaja liga.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Russia e ammessa alla UEFA Champions League 1995-1996.
      Ammesse alla Coppa UEFA 1995-1996.
      Ammessa alla Coppa delle Coppe 1995-1996.
      Retrocesse in Pervaja liga 1995.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Pervaja liga 1994
 Kubok Rossii 1994-1995

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1994
1994